Isen o Angren è un fiume di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien.

L'Isen nasce all'estremità meridionali delle Montagne Nebbiose. Il fiume scorre inizialmente verso sud, attraversando la fortezza di Isengard e in corrispondenza della Breccia di Rohan, piega decisamente verso ovest, fino a sfociare nel Grande Mare (Belegaer).

Il fiume Adorn è un importante tributario dell'Isen.

I guadi dell'Isen 
L'Isen presenta, nel primo tratto, un corso impetuoso con due soli punti attraversabili: presso la fortezza di Isengard e presso i guadi dell'Isen, un passaggio in corrispondenza della Breccia di Rohan.

In corrispondenza dei guadi, l'Isen attraversa una regione pianeggiante, solo lievemente ondulata, e il suo corso si fa ampio e lento dividendosi in due rami che circondano un isolotto. Il letto ghiaioso e poco profondo permette solo in questo punto l'attraversamento di un contingente numeroso di cavalieri soprattutto se pesantemente armati.

Ad ovest dei guadi, compresa fra il corso dell'Isen e dell'Adorn, si estende la Marca Dunlandiana che per quanto formalmente sotto controllo di Rohan dall'anno 2758 della Terza Era rimaneva, per vicende storiche intercorse, poco fedele e al tempo della Guerra dell'Anello decisamente ostile.

Da qui l'importanza strategica del controllo dei guadi che Rohan da sempre vigilava seppur senza mantenere un presidio costante o costruire fortificazioni fidando nella mobilità della propria cavalleria e della linea difensiva costituita dalle relativamente vicine (solo poche ore a cavallo) fortezze di Aglarond (Trombatorrione) e Angrenost (Isengard) fino a che il tradimento di Saruman fece comprendere la debolezza di tale strategia.

Storia 
Il fiume Isen e il fiume Adorn costituiscono i confini naturali della parte occidentale del reame di Rohan. Nel XXVI secolo della Terza Era, gli uomini di Gondor concessero a Rohan, la porzione di pianura compresa fra i due fiumi. Questa provincia fu a lungo una terra contestata, in quanto reclamata anche da un'altra stirpe di uomini, i Dunlandiani. 
Questi dissidi furono all'origine, nell'anno 2758 della Terza Era, di una guerra fra Rohirrim e Dunlandiani, che vide gli uomini di Rohan come vincitori.

Nel settembre 3018, Saruman, nell'opera di scavo del cerchio di Isengard, al fine di costruire una grande fortezza, fornace, armeria sotterranea per le sue compagnie di orchi e uomini del Dunland, fa deviare il corso dell'Isen, sbarrandolo.
Gli Ent, durante l'attacco a Isengard nella notte del 3 marzo 3019, distrutte le dighe, ripristinano il corso originale del fiume allagando temporaneamente Isengard.

Data l'importanza strategica del luogo, i guadi sono teatro di due battaglie fra i cavalieri di Rohan e le armate di Isengard, nel corso della Guerra dell'Anello, il 25 febbraio e il 2 marzo 3019, che si concludono con una pesante sconfitta dei Rohirrim e la ritirata dei superstiti verso il fosso di Helm. Una cronaca dettagliata di questo evento è contenuta in Le battaglie dei guadi dell'Isen, all'interno dei Racconti incompiuti.

Note

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli,  Rusconi Libri, ventesima edizione, Milano 1989 ISBN 88-18-12369-6
 J.R.R. Tolkien, Racconti incompiuti, a cura di Christopher Tolkien. Edizione CDE su licenza Rusconi Libri, Milano 1994

Voci correlate 
Rohan (Terra di Mezzo)
Isengard

Fiumi della Terra di Mezzo